Aradio Rufino – console nel 311
 Aradio Rufino – praefectus urbi nel 376